Tozo puede referirse a:

 el nombre de la localidad española de Tozo, en la provincia de Asturias; o
 el nombre común de la planta Quercus pyrenaica.